Шеньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Шеньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Шеньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез